Вілар — власна назва.

Топоніми

Арейяш-де-Вілар — парафія.
 Вілар (Кадавал) — парафія.
 Вілар (Терраш-де-Бору) — парафія.
 Вілар-Барроку — парафія.
 Вілар-да-Вейга — парафія.
 Вілар-де-Куняш — парафія.
 Вілар-де-Ломба — парафія.
 Вілар-де-Перегрінуш — парафія.
 Вілар-де-Рей — парафія.
 Вілар-де-Оссуш — парафія.
 Вілар-де-Фігуш — парафія.
 Вілар-ду-Монте (Барселуш) — парафія.
 Вілар-ду-Монте (Маседу-де-Кавалейруш) — парафія.
 Вілар-ду-Монте (Понте-де-Ліма) — парафія.
 Вілар-ду-Шан — парафія.
 Вілар-Секу (Віміозу) — парафія.
 Вілар-Секу (Нелаш) — парафія.
 Вілар-Секу-де-Ломба — парафія.
 Вілар-Шан (Алфандега-да-Фе) — парафія.

Віллар (Крез)

Вілар-Епене — громада в кантоні Во
 Вілар-ле-Конт — громада в кантоні Во
 Вілар-ле-Теруар — громада в кантоні Во
 Вілар-Сен-Круа — громада в кантоні Во
 Вілар-су-Ян — громада в кантоні Во
 Вілар-сюр-Глан — місто в кантоні Фрібур

Див. також
 Віллар